Sankt Petri kyrka eller S:t Petri kyrka kan syfta på:

 Sankt Petri kyrka, Eskilstuna – en kyrkobyggnad i Eskilstuna församling
 Sankt Petri kyrka, Klippan – en kyrkobyggnad i Klippans församling
 Sankt Petri Kirke, Köpenhamn – en tyskspråkig kyrka i Köpenhamn
 Sankt Petri kyrka, Malmö – en kyrkobyggnad i Malmö Sankt Petri församling
 Sankt Petri kyrka – en kyrkobyggnad i Vä-Skepparslövs församling, se Skepparslövs kyrka
 Sankt Petri kyrka, Västervik – en kyrkobyggnad i Västerviks församling
 Sankt Petri kyrka, Ystad – en kyrkobyggnad i Ystads församling
 Sankt Peters klosters kyrka – en kyrkobyggnad i Sankt Peters klosters församling i Lund
 Sankt Petrus syrisk-ortodoxa kyrka, Sundbyberg

Se även
 Olaus Petri kyrka
 Sankt Peterskyrkan (olika betydelser)
 Schleswigs domkyrka – officiellt Sankt-Petri-Dom zu Schleswig, en domkyrka i staden Schleswig